Михаи́л Ромáнович Котлярéвский () — российский хоккеист, нападающий системы челябинского «Трактора».

Карьера 
Хоккеем Михаил начал заниматься с раннего возраста в Детско-Юношеской Спортивной Школе Олимпийского Резерва по хоккею, в родном городе Чите. Позже, занимался в хоккейных школах: «Северная Звезда» города Москва, «Металлург» города Новокузнецк и «Ермак» города Ангарск. В составе ангарской команды дебютировал на профессиональном уровне, в первенстве молодёжной хоккейной лиги.

В сезоне 2015/2016 переехал в Уфу, где стал выступать в системе «Салавата Юлаева», за аффилированные команды: «Батыр», «Толпар» и «Торос». 27 сентября 2016 года, Михаил дебютировал в КХЛ, в матче против новокузнецкого «Металлурга», а 18 февраля 2017 года отметился первым результативным действием в лиге, став автором голевой передачи в матче против тольяттинской «Лады».

В сезоне 2018/2019 перешёл в систему московского «Спартака», в составе которого выступал по 2021 год. За это время провёл за «Спартака» 71 матч, забросил 5 шайб и отдал 7 результативных передач (включая игры плей-офф). Также игрок привлекался к играм в составе фарм-клуба Красно-Белых — воскресенском «Химике».

25 июня 2021 года был выменян в «Адмирал» на денежную компенсацию. Проведя в составе дальневосточной команды 6 игр контракт с Михаилом был расторгнут. 22 октября 2021 года Михаил подписал просмотровый контракт с хоккейным клубом «Сочи»

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Толпар»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Челмет»